Iivanansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iivanansaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Iivanansaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar